Eurypanopeus är ett släkte av kräftdjur. Eurypanopeus ingår i familjen Panopeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Eurypanopeus